Жулагов Имран Лечиевич (род. 23 сентября 1997, г. Грозный) — российский боец смешанных боевых искусств. Послужной список выступлений в таких лигах как WWFC, WFCA, ACA, EFC. Профессиональный рекорд ММА: 11-3-0.

Биография 
Имран Жулагов родился в 1997 году в городе Грозный.

В 2019 году окончил Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет.

Спортивная карьера 
С детских лет занимался разными видами спорта, а уже в 16 в серьез увлёкся смешанными единоборствами. Выигрывал как республиканские турниры, так и турниры Всероссийского и международного уровня по разным боевым искусствам.
В 17 лет уже удачно дебютировал в ММА среди профессионалов, выиграв у чемпиона Молдовы единогласным решением судей.
Далее был повержен техническим нокаутом боец из Сербии Марко Ровнак.

После была одержана победа над Анзором Кибишевым болевым приемом уже на 56 секунде.

Спустя недолгое время состоялся реванш с тем же Анзором Кибишевым, и уже на 43 секунде была одержана победа болевым приёмом.

Потом бой состоялся с Украинским бойцом Дмитрием Вербицким, и также болевым приёмом удалось добыть победу в этом бою.

27 августа 2016 года состоялся бой против бойца из Азербайджана, победив Байрама Шаммадова удушающим приёмом. Имран был признан лучшим спортсменом Чеченской Республики августа 2016 года.

Далее выиграл у Антона Васильева техническим нокаутом, и решением судей у крепкого бойца из Чехословакии Давида Скрисовского.

После этого состоялся бой против именитого Алексея Наумового, который являлся претендентом на чемпионский пояс WFCA, и так же был пройден техническим нокаутом.

После этого был повержен Баймурат Сайтиев удушающим приёмом.

В Январе 2019 Имран Жулагов с безупречным рекордом 10-0 уступил бойцу из Бразилии Родриго Прая решением судей.
И через некоторое время закрыл своё поражение досрочной победой над Дмитрием Теплинским.

Титулы и достижения 
 Многократный победитель Республиканских и Всероссийских турниров по разным видам спорта.
 Чемпион Ростовской области по СОЮЗ ММА.
 Чемпион СКФО по Панкратиону.
 Чемпион СКФО по FCF MMA.

Таблица выступлений

Ссылки 
 
 Статистика боёв на fighttime.ru 
 Статистика боёв на tapology.com

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Спортсмены Чечни